Михаил Алексеевич Суворин (18 декабря 1860, Воронеж — 17 августа 1936, Белград) — русский писатель, редактор и журналист, общественный деятель консервативного направления.

Биография 
Сын издателя А. С. Суворина от первого брака с Анной Барановой. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Некоторое время работал журналистом. Брат журналистов А. А. Суворина и Б. А. Суворина. Ведал книжными киосками по продаже книг издательства А. С. Суворина на железнодорожных станциях. Совладелец и с 1903 года главный редактор газеты Новое Время. Один из корреспондентов А. П. Чехова. Они вели активную переписку и состояли в приятельских отношениях, пока Суворин не занял антисемитскую позицию в связи с делом Дрейфуса.

В 1910 году был избран членом Совета Всероссийского национального союза.

В 1911 году получил вызов на дуэль от В. Д. Набокова. Причиной вызова послужила публикация в газете «Новое Время» заметки Н. В. Снессарева, содержащей высказывания в адрес Набокова, которые тот счёл оскорбительными. От участия в дуэли Суворин уклонился.

В 1912 году М. А. Суворин организовал сбор средств и финансовую поддержку экспедиции к Северному полюсу Г. Я. Седова. Спешка, слабое снаряжение, позднее время выхода из Архангельска (14 августа, 27-го по новому стилю) зверобойного судна «Святой мученик Фока» (переименованного после зимовки на Новой Земле в «Михаила Суворина») — вот причины очень тяжелого положения экспедиции, не достигшей поставленной цели и стоившей жизни Г. Я. Седову. Несмотря на широкое использование экспедиции к Северному полюсу в рекламных целях, Суворин отказался организовывать и, тем более, финансировать посылку судна с углем для экспедиции, как было условлено перед её началом. Началась Первая мировая война и на повестку дня встали совсем другие события и герои.

Директор театра А. С. Суворина.

В 1914—1917 годах издатель журнала «Лукоморье». В Санкт-Петербурге основал издательство «Новый человек», в котором печатал книги по нетрадиционной медицине и экзотическим методам лечения болезней человека.

После Октябрьской революции 1917 года бежал из Петрограда на Юг России; жил на территории, контролируемой белыми (Гагра, Ростов-на-Дону), сотрудничал с военной администрацией командующего Вооружёнными Силами Юга России (ВСЮР) генерал-лейтенанта А. И. Деникина.

В январе 1920 года навсегда покинул Россию.
Первоначально жил в Болгарии, откуда переехал в Королевство СХС (Югославию). Поселился в Белграде.

В 1921 году возобновил в Белграде издание газеты «Новое время», став её издателем и одним из трёх соредакторов (формально газета выходила под редакцией профессора В. Х. Даватца и Н. З. Рыбинского c 1921 по 1930 годы).

В 1922 году стал председателем Литературно-художественного общества.

Был членом белградского Союза русских писателей и журналистов. В сентябре 1928 года принимал участие в работе 1-го съезда русских писателей и журналистов за рубежом, проходившего в Белграде.

Похоронен на Новом кладбище Белграда.

Примечания

Источники 
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 6. Книга 2. Скр. — Ф. М.: «Пашков дом», 1999. — ISBN 5-7510-0169-9. с. 241.

Сотрудники газеты «Новое время»
Журналисты Российской империи
Издатели Российской империи
Члены Всероссийского национального союза
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)